Яков Москаленко:
 Москаленко, Яков Максимович (1927—2003) — бригадир проходчиков горных выработок, Герой Социалистического Труда.
 Москаленко, Яков Романович (1922—1966) — старший сержант Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.